Prigorje Brdovečko - plaats in Kroatië
 Prigorje (Đurmanec) - plaats in Kroatië
 Democratische Prigorje-Zagreb Partij - politieke partij in Kroatië